El Príncipe Julio de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (14 de octubre de 1824, Gottorp, Schleswig, Ducado de Schleswig - 1 de junio de 1903, Itzehoe, Schleswig-Holstein, Alemania) fue el octavo de los diez hijos del Duque Federico Guillermo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y de la Princesa Luisa Carolina de Hesse-Kassel.

Biografía 
En 1863, el Príncipe Julio fue enviado a Grecia con su joven sobrino, el Príncipe Guillermo de Dinamarca, quien recientemente había ascendido al trono de Grecia como Rey de los Helenos, como consejero. Dieciocho meses después, el rey volvió sobre sus pasos al descubrir, que en su ausencia, Julio había invitado a siete ministros asociados con el anterior, y profundamente impopular, rey Otón I a Palacio para discutir sobre la destitución del Conde Sponneck, otro de los consejeros del rey. Indignado por lo que vio como un intento de putsch palaciego, el rey ordenó a Julio abandonar Grecia en el plazo de una semana.

Julio contrajo matrimonio morganático con Isabel von Ziegesar (1856-1887), hija de Wolf von Ziegesar, el 2 de julio de 1883. Después de su matrimonio, ella recibió el título de Condesa von Roest.

Títulos y estilos 
14 de octubre de 1824 - 6 de julio de 1825: Su Alteza Serenísima Príncipe Julio de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck
6 de julio de 1825 - 19 de diciembre de 1863: Su Alteza Serenísima Príncipe Julio de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
19 de diciembre de 1863 - 1 de junio de 1903: Su Alteza Príncipe Julio de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg

Ancestros

Referencias

Príncipes de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Personas de Schleswig
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX